Schwantz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Schwantz (1888–1964), deutscher Kommunalpolitiker (OB von Schwerin) (SED)
 Kevin Schwantz (* 1964), US-amerikanischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Schwanz (Begriffsklärung)